Жуйя:

 Жуйя — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония.
 Жуйя — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент коммуны — Крёз.